Вотяков — русская фамилия. Известные:

 Вотяков, Александр Анатольевич — русский математик, автор ряда книг по естествознанию.
 Вотяков, Вениамин Иосифович (1921—2014) — вирусолог, академик РАМН.
 Вотяков, Игорь Александрович (род. 1935) — инженер-конструктор, Лауреат Государтвенной премии СССР.
 Вотяков, Леонид Иванович (1932—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Вотяков, Михаил Тимофеевич (1881—1931) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Вотяков, Назар (род. 1991) — российский хип-хоп-исполнитель и автор песен, более известный как Obladaet.